Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Ruanda:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Ruanda, Berge
!
Ruanda, Berge